Le qualificazioni del singolare del Dubai Tennis Championships 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto, a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Carla Suárez Navarro (spostata nel tabellone principale)
  Lesja Curenko (qualificata)
  Samantha Stosur (qualificata)
  Wang Qiang (ultimo tutno, Lucky loser)
  Naomi Ōsaka (wildcard nel tabellone principale)

  Zarina Diyas (ultimo turno)
  Markéta Vondroušová (primo turno)
  Maria Sakkarī (ultimo turno)
  Camila Giorgi  (secondo turno, ritirata)
  Aryna Sabalenka (ultimo turno)

Qualificate 

  Sara Errani
  Lesja Curenko

  Samantha Stosur
  Sof'ja Žuk

Lucky loser 

 Wang Qiang

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2018